Catherine Bellis era la detentrice del titolo, ma si è ritirata prima dell'inizio del torneo.

In finale Zhang Shuai ha sconfitto Jang Su-jeong col punteggio di 0–6, 6–2, 6–3.

Teste di serie 

  Zhang Shuai (campionessa)
  Hsieh Su-wei (primo turno)
  Evgeniya Rodina (quarti di finale)
  Kurumi Nara (primo turno)

  Risa Ozaki (primo turno)
  Sachia Vickery (secondo turno, ritirata)
  Misaki Doi (secondo turno)
  Han Xinyun (primo turno)

Qualificate 

  Han Na-lae (primo turno)
  Haruka Kaji (primo turno)

  Claire Liu (primo turno)
  Katherine Sebov (primo turno)

Wildcard 

  Michaela Gordon (primo turno)
  Allie Kiick (secondo turno)
  Anastasia Pivovarova (primo turno)

<li>  Taysia Rogers (primo turno)
  Zhang Shuai (campionessa)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Hawaii Open 2017
WTA Challenger Tour 2017